Voici la liste des planètes mineures numérotées de 108001 à 109000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 108001 à 109000

108001-108100

108101-108200

108201-108300

108301-108400

108401-108500

108501-108600

108601-108700

108701-108800

108801-108900

108901-109000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000